Старикова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Старикова, Анжелика Владимировна (род. 1988) — российская пловчиха в ластах.
 Старикова, Анна Витальевна (род. 1985) — украинский политик.
 Старикова, Валентина Ивановна (род. 1949) — российская пианистка и музыкальный педагог.
 Старикова, Екатерина Васильевна (1924—2021) — советский и российский литературовед, автор мемуаров.
 Старикова, Елена Викторовна (род. 1996) — украинская трековая велогонщица.
 Старикова, Ольга Петровна (род. 1953) — советская прыгунья на батуте.

Населённые пункты 
 Стариковы — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Старикова — деревня в южной части Свердловской области, в Каменском городском округе. См. также